Университет Касселя () — университет, основанный в 1971 году и расположенный в городе Кассель, Германия. По состоянию на февраль 2022 года в нём обучалось около 25 000 студентов и работало около 3 300 сотрудников, в том числе более 300 профессоров.

Университет проводит международные летние школы, предлагает интенсивные курсы немецкого языка и ориентационные программы для иностранных студентов из более чем 115 стран.

Каждый учебный год более ста приглашённых ученых проводят свои исследовательские проекты в сотрудничестве с коллегами из Университета Касселя, внося свой вклад в академическую и культурную жизнь учреждения.

Местоположение 
Помимо центрального кампуса на Holländischer Platz, у Кассельского университета есть другие кампусы на Heinrich-Plett-Straße, Menzelstraße, Wilhelmshöher Allee и Damaschkestraße в Касселе, а также два кампуса в городе Витценхаузен (примерно в 40 км к востоку).

Школы 

Университет предлагает широкий спектр программ бакалавриата и магистратуры. Все учебные программы открыты как для немецких, так и для иностранных студентов. Можно получить ряд степеней, включая степени бакалавра и магистра, выдержать художественный экзамен или получить докторскую степень. Список направлений обучения следующий:

 Естественные науки.
 Инженерные науки.
 Архитектура, градостроительство и ландшафтное планирование.
 Международное сельское хозяйство и охрана окружающей среды.
 Социальные науки.
 Гуманитарные науки.
 Изобразительное искусство.

Две награды академии «Оскар» в области анимационных фильмов, а также три номинации были выиграны выпускниками Школы искусств Касселя, которая является частью университета.

Исследовательская работа 
Междисциплинарные исследования являются приоритетным направлением деятельности Кассельского университета, которая также предполагает  научное сотрудничество и диалог с крупными международными исследовательскими институтами, такими как Общество Фраунгофера.

При поддержке университета проводится выставка современного искусства documenta.

Учёные из Центра исследований экологических систем Университета Касселя изучают, как Германия может полностью питаться за счёт возобновляемых источников энергии.

Влияние на региональную экономику 

Экономическое возрождение региона за последние два десятилетия широко связывают с университетом и его поощрением предпринимательства. Ведущий еженедельник Германии Die Zeit назвал его образцом для подражания для университетов по всей стране.

Библиотека 

Библиотека университета также служит библиотекой земли Гессен (важная функция в немецкой системе библиотек). Она была образована путём слияния Landesbibliothek (основана в 1580 году ландграфом Вильгельмом IV Гессенским) и Murhardsche Bibliothek (основана в 1845 году по завещанию учёного Фридриха Вильгельма Августа Мурхарда и его брата Фридриха Вильгельма Августа Мурхарда и открыта в 1905 году как городская библиотека).

В библиотеке представлена коллекция раннесредневековых рукописей (более 10 000 экземпляров) и ранних гравюр (в основном из личной библиотеки ландграфов, посвятивших себя естествознанию, натурфилософии, астрономии, астрологии и алхимии). Некоторые из наиболее важных экземпляров были оцифрованы.

Два самых впечатляющих предмета коллекции — «Песнь о Хильдебранде» (ок. 830) и рукопись сказок братьев Гримм ( Kinder - und Hausmärchen der Gebrüder Grimm ) (1812/1815), аннотированный экземпляр, который был выбран ЮНЕСКО для участия в программе «Память мира» в 2005 году.

Примечания 

Учебные заведения, основанные в 1971 году
Здания и сооружения Касселя